Trockenfrucht bezeichnet Stücke von
 Trockenobst, getrocknetem Obst
 Trockenfrüchten im botanischen Sinne